Rosenåen har været navnet på flere åer:

 Rosenåen (København)
 Rosenåen (Frederiksberg)
 Rosenåen (Brøndby)

Både i København og Brøndby har navnet været ironisk eller eufemistisk, da der var tale om svært forurenede vandløb.